Voice Anatomy – programma radiofonico del 2015
 Voice Anatomy – programma televisivo del 2020